Lofar kan syfta på:

 Lofar (mytologi) – en dvärg i nordisk mytologi
 LOFAR – ett europeiskt radioteleskop